Nogometni turnir na MI 1979. održan je na novoizgrađenom Gradskom stadionu u Poljudu u Splitu. Naslov je osvojila reprezentacija domaćina Jugoslavije.

Skupina A 

1. kolo, 21. rujna

2. kolo, 23. rujna

3. kolo, 25. rujna

Skupina B 

1. kolo, 21. rujna

2. kolo, 23. rujna

3. kolo, 25. rujna

Poluzavršnica 

27. rujna

27. rujna

Mala završnica 

29. rujna

Završnica 

Nogomet na Mediteranskim igrama
Mediteranske igre 1979.
Nogomet u Splitu